Kim So-hee (1995), cantora sul-coreana nascida em 1995, integrante do grupo I.B.I
 Kim So-hee (1999), cantora sul-coreana nascida em 1999, integrante do grupo Elris

Desambiguação